Corrado dal Fabbro (1945-2018), bobeur italien
 Daniel Fabbro (né en 1934), footballeur français
 Dante Fabbro (né en 1998), joueur canadien de hockey sur glace
 Darío Fabbro (né en 1976), joueur de football argentin
 Gilberto William Fabbro (né en 1977), joueur de football brésilien
 Enrico Fabbro (né en 1959), entraîneur de football italien
 Joe Fabbro (1914-1978), canadien, maire de Sudbury
 Jonathan Fabbro (né en 1982), joueur de football argentino-paraguayen
 Matteo Fabbro (né en 1995), coureur cycliste italien
 Ronald Peter Fabbro (né en 1950), prélat canadien de l'Église catholique

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien